Le tournoi de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1972, classée en catégorie VS Tour, se dispute à San Francisco du 12 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Virginia Wade.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1972 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

dames 1972
Compétition de tennis à San Francisco
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1972
1972 en Californie
Tennis en janvier 1972